L'édition 2008 du King of the Ring est la dix-huitième édition du King of the Ring, tournoi de catch, qui s'est déroulé à WWE Raw le . Le Main Event opposait CM Punk à William Regal

Tournoi de catch
Événement sportif en Caroline du Sud
Catch en Caroline du Sud
Sport à Greenville (Caroline du Sud)
Catch aux États-Unis en 2008